Sofronizki/Sofronitsky ist der Name von 
 Wladimir Wladimirowitsch Sofronizki, Pianist 
 Viviana Sofronitsky, Tochter von Wladimir, Pianistin